Hamedi ist der Familienname folgender Personen:

 Ebrahim Hamedi (* 1949), iranischer Sänger und Musiker; siehe Ebi (Musiker)
 Niloofar Hamedi, iranische Journalistin
 Tareg Hamedi (* 1998), saudi-arabischer Karateka

Familienname
Iranischer Personenname